Cape Girardeau:
 Condado de Cape Girardeau
 Cape Girardeau (Misuri)
 East Cape Girardeau
 Municipio de Cape Girardeau (condado de Cape Girardeau, Misuri)